Halsted ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Halsted (1941–1989), amerikanischer Pornodarsteller und Regisseur
 George Bruce Halsted (1853–1922), amerikanischer Mathematiker
 William Stewart Halsted (1852–1922), US-amerikanischer Chirurg

Halsted steht für:
 Halsted (Texas), Ort in den USA
 Halsted (Dänemark), Gemeinde in der Lolland Kommune auf der gleichnamigen Insel in Dänemark